Der Begriff Eierstockband kann für
das Ligamentum ovarii proprium
das Ligamentum suspensorium ovarii oder 
das Mesovarium 
stehen.